La Coupe des villes de foires 1964-1965 voit le sacre du Ferencváros TC, qui bat la Juventus en finale.

C'est la première Coupe des villes de foires remportée par un club hongrois.

Premier tour

Second Tour

Troisième Tour 

 RC Strasbourg qualifié par tirage au sort.

Quarts de Finale 

Atlético de Madrid et Juventus qualifiés par tirage au sort.

Demi-finales

Finale 

Football en 1964
Football en 1965
Coupe des villes de foires
Football M3